Dyskusja aktywizująca - jedna z technik szkoleniowych, która, prócz możliwości uczenia się uczestników od siebie lub wzajemnego inspirowania, zwiększa zaangażowanie całej grupy.

Dyskusja aktywizująca zakłada, iż każdy z uczestników przynajmniej raz zabiera głos, nawet jeśli miałby tylko ograniczyć się do potwierdzenia tego, co zostało już powiedziane oraz, iż żaden uczestnik nie może odezwać się ponownie, dopóki wszyscy nie zabiorą głosu.

Przypisy 

Coaching i szkolenia